Otto – imię męskie pochodzenia germańskiego
 Kabaret OT.TO
 Bogna Otto-Węgrzyn – polska malarka, wykładowczyni
 Nikolaus Otto – niemiecki konstruktor
 Gustav Otto – niemiecki konstruktor
 Leopold Otto – polski pastor Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 Otto, czyli niech żyją umarlaki (Otto; or Up with Dead People) – niemiecki film z 2008 r. w reżyserii Bruce'a LaBruce'a
 Otto (ok. 944-965) – książę Burgundii
 Otto (ok. 1364-1406) – biskup Verden, arcybiskup Bremy
 Otto (?-1148) – czeski duchowny katolicki, biskup praski

Miasto w USA:
 Otto – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus

Gminy w USA:
 Otto (ang. Otto Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Otto (ang. Otto Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Otto (ang. Otto Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Otto (ang. Otto Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Otto (ang. Otto Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean